Het Zuid of Zuid-Museum, een wijk in de Belgische stad Antwerpen
 Het Zuid (Gent), een buurt in de Belgische stad Gent
 Zuidereind, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland